Чёрная армия (Венгрия) — армия времён короля Матьяш I (король Венгрии)
 Чёрная армия (Молдавия)
 Чёрная гвардия